Константин Иванович Григоришин (род. 16 ноября 1965 года, Запорожье) — российско-украинский бизнесмен, миллиардер. Бизнес-активы Григоришина, в том числе предприятия энергетики, судо- и машиностроения в основном сосредоточены на территории Украины. Григоришин возглавляет группу «Энергетический стандарт», контролирующую ряд запорожских предприятий и «Укрречфлот», а также восемь украинских облэнерго. В прошлом владел компанией Сумское НПО им. Фрунзе. 1 ноября 2018 года стал одним из 322 граждан Украины, против которых Российская Федерация ввела санкции.

Гражданин Кипра, Российской Федерации и Украины (с 2016 года).

Биография 
Родился в семье инженеров-конструкторов авиационных двигателей, всю жизнь проработавших в элитном советском конструкторском бюро «Прогресс». В 1982 году закончил физико-математическую  в Запорожье и поступил в Московский Физико-Технический Институт (МФТИ). Учился сначала на Факультете физической и квантовой электроники, а затем в теоретической группе им. Ландау на Факультете общей и прикладной физики с базой в Институте теоретической физики в Черноголовке.

По окончании МФТИ в 1988 году начал работать в теоретическом отделе Института спектроскопии АН СССР в г. Троицк,где в 1991 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Распространение света в нелинейных неупорядоченных средах».

В 1992 году начал заниматься бизнесом, учредив с несколькими другими выпускниками МФТИ свою первую компанию «АрагорнСофт», которая занималась разработкой системных решений в сфере IT-технологий. C 1993 года созданная теми же партнерами компания «Центральная Оптовая Металлобаза» компания занялась торговлей черными металлами и ферросплавами, очень быстро став одним из крупнейших металлотрейдеров на территории СНГ.

В 1995 году, разделив бизнес со своими бывшими партнерами, основал с новым партнером фирму «Созидание».

С 1996-го по 2000-й год, в рамках большой приватизации на Украине, Константин Григоришин инвестировал в контрольные и существенные пакеты ряда металлургических, машиностроительных, транспортно-логистических и энергораспределительных компаний (Облэнерго).
Бизнес-активы Григоришина, в том числе предприятия энергетической, машиностроительной и транспортно-логистической отраслей в основном сосредоточены на территории Украины. Григоришин является мажоритарным инвестором созданной в 2005 году группы «Энергетический стандарт», опосредованно владеющую существенными либо контрольными пакетами ряда запорожских предприятий, и нескольких украинских облэнерго.

В 2007 году группа «Энергетический Стандарт» приобрела контрольный пакет акций компании «УкрРечФлот».

15 марта 2016 года подал прошение на получение украинского гражданства «по территориальному происхождению» — на основании рождения или постоянного проживания на Украине до 24 августа 1991 года, и получил украинское гражданство в мае того же года.

1 ноября 2018 года Константин Григоришин стал одним из 322 физических лиц, против которых Постановлением Правительства РФ были введены санкции.

Активы 
По его собственному утверждению, 95 % его бизнеса находится в украинских активах. Основные активы в машиностроении, судостроении и электроэнергетике и транспортно-логистической компании Укрречфлот.

В электроэнергетике имеет контрольный пакет в луганской и винницкой областных энергораспределяющих компаний, остальные шесть (Запорожское, Полтавское, Сумское, Черниговское, Черкасское (30 %) и Тернопольское облэнерго) контролируются совместно с другими акционерами, среди которых есть Игорь Коломойский (начиная с 2010 года Полтавское, Сумское, Черниговское управлялись напополам. По данным «Экономической правды» весной 2016 года началась подготовка к разделу активов, по которой Коломойский получает Полтавское облэнерго). С начала 2000-х опосредованно владеет инвестициями в мажоритарные доли в уставных капиталах компании Запорожтрансформатор — монополистом в производстве украинских силовых трансформаторов и реакторов,], а также Запорожского Кабельного Завода.

По заявлениям премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2014—2015 годах, Григоришин контролирует украинский энергетический сектор. 20 января 2016 года заседании правительства политик официально обратился к Службе безопасности Украины с требованием проверить причастность Григоришина к финансированию антиукраинских политических сил (в частности, Коммунистической партии) и его сотрудничество с ФСБ. Сам предприниматель активно критиковал премьера, к которому относился резко негативно.

15 марта 2016 года подал прошение на получение украинского гражданства. Основанием для этого указаны рождение или постоянное проживание на Украине до 24 августа 1991 года.

Список активов 
По состоянию на осень 2019 года предприниматель контролировал:
 Винницаоблэнерго (50 %)
 Запорожтрансформатор (100 %)
 Запорожский кабельный завод (100 %)
 Запорожьеоблэнерго (в партнёрстве с Игорем Коломойским, менеджерский контроль у него)
 Полтаваоблэнерго (в партнёрстве с Игорем Коломойским, менеджерский контроль у него)
 «Предприятие „Киев“»
 Сумыоблэнерго (в партнёрстве с Игорем Коломойским, менеджерский контроль у Григоришина)
 Тернопольоблэнерго (в партнёрстве с Игорем Коломойским, менеджерский контроль у него)
 Укрречфлот (100 %)
 Черниговоблэнерго (в партнёрстве с Игорем Коломойским, менеджерский контроль у Григоришина)

Политические связи 
Во время избирательной кампании 2002 года имя бизнесмена Константина Григоришина упоминалось в связи со спонсорством политической партии «Наша Украина» Виктора Ющенко и «Яблоко». В это-же время финансировал СДПУ(о).

В 2000-х назывался одним из ключевых финансистов Коммунистической партии Украины, поддерживать которую перестал в 2012 году. По его собственным словам, поддерживал компартию Украины потому что ему «была нужна защита от Януковича». Вместе с тем считался одним из спонсоров «оранжевой революции», хотя сам это отрицал.

В 2014-15 годах Константин Григоришин активно критиковал премьер-министра Арсения Яценюка, к деятельности которого на своем посту он относился резко негативно. В ответ на это Арсений Яценюк 20 января 2016 года на заседании Кабинета Министров обвинил Григоришина в подрывной деятельности и работе на иностранную разведку.

26 февраля 2020 года Печерский районный суд города Киева удовлетворил иск бизнесмена Константина Григоришина к Кабинету министров во время премьерства Арсения Яценюка о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Суд постановил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Григоришина Константина Ивановича информацию о том, что «он является примером тех, кто крадет деньги из бюджета, а затем финансирует антиукраинские политические силы и отчитывается в ФСБ и является агентом ФСБ», распространенную Яценюком Арсением Петровичем. Суд обязал так же экс-премьера и Кабмин опровергнуть распространенную им недостоверную информацию.

Судебные разбирательства 
Константин Григоришин, как и все крупные украинские бизнесмены конца 1990-х — начала 2000-х, подвергался давлению со стороны провластных групп с целью получить долю в его бизнесе. Наибольшую активность в этом проявлял зять тогдашнего президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук, группа Виктора Медведчука — Игоря Суркиса, а также бизнесмен Игорь Коломойский.

В рамках очередной атаки на его бизнес в 2002 году был арестован. Этой провокации были посвящены слушания в Палате Лордов Великобритании, а также выступление в Верховной Раде Украины тогдашнего лидера украинской оппозиции Виктора Ющенко. Провел неделю в изоляторе, в дальнейшем обвинения были сняты. После освобождения обвинил в организации провокации Григория Суркиса и Виктора Медведчука. Опасаясь за безопасность свою и своей семьи, был вынужден покинуть Украину и временно переехать в Москву. По словам Константина Григоришина, все это вызвало необходимость — в качестве ответной меры по защите своего бизнеса — заняться политикой и поддерживать оппозиционные власти силы.

В декабре 2008 года подавал иск Высокий суд правосудия в Лондоне против акционеров киевского «Динамо» Игоря Суркиса и Валентина Згурского о праве выкупа 98 % акций «Динамо» (Киев) за 32 миллиона долларов. По словам Григоришина он был обманут в 2004 году, когда ему не дали воспользоваться правом приоритетного выкупа акций.

По решению суда Игорь Коломойский выплатил $ 15 млн.

В декабре 2008 года Служба безопасности Украины запретила Григоришину въезд в страну в течение пяти лет в связи с его причастностью к организации ряда рейдерских атак на предприятия Турбоатома. В июне 2009 года Апелляционного административного суда Киева подтвердил решение суда первой инстанции, признавшего действия силового ведомства незаконными.

В 2009 году подавал судебный иск с требованием аннулировать соглашение о продаже в 2006 году 61 % акций компании «УНТК», контролирующей лицензию телеканала Интер. 26 февраля хозяйственный суд города Киева своим постановлением арестовал акции телеканала и поручил МВД и Генеральной прокуратуре Украины расследовать обстоятельства смерти бывшего владельца канала Игоря Плужникова и продажу контрольного пакета акций в декабре 2006 года структурам Валерия Хорошковского. Иск оценивали как один из актов политического противостояния премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и предпринимателя Дмитрия Фирташа.

13 апреля 2016 года во время заседания Московского городского суда следователь сообщил о том, что Константин Григоришин объявлен в розыск в рамках дела об уклонении от уплаты налогов на 675 млн рублей. Следствие считает, что Григоришин совместно со своим партнером не уплатил налоги на сумму 674 млн 934 тыс. рублей, а значит государственному бюджету был нанесен ущерб на данную сумму.

9 мая 2016 года  вынес вердикт по иску миноритарных акционеров Сумского НПО имени М. В. Фрунзе — Вадима Новинского и Владимира Лукьяненко к мажоритарному акционеру — Константину Григоришину. Согласно решению суда, Григоришин нарушил акционерное соглашение и теперь обязан выплатить истцам более $300 миллионов. До конца 2018 года решение Лондонского суда не было выполнено, летом 2019 года Григоришин и Лукьяненко подписали мировое соглашение, по которому долг был погашен 29 % акций «Харьковоблэнерго» и «Харьковэнергосбыт», а также контрольный пакет (свыше 50 % + один голос) акций НПО им. Фрунзе. В ноябре 2019 года сделка была закрыта.

Весьма показательным является следующее дело. В августе 2016 года некий Хасан Эдиев (уроженец села Джалка Гудермесского района Чечни, подтвержденный месячный доход которого, согласно налоговых деклараций, составлял от 20 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц) подал в районный суд г. Гудермеса Чеченской республики иск к Григоришину К. И. о принудительном взыскании суммы по договору займа, процентов и неустойки по нему.
 
Речь шла о сумме в 110 миллионов долларов США наличными, который Эдиев Х. Б. якобы предоставил Константину Григоришину, а последний его так и не вернул. Районный суд города Гудермеса 10 ноября 2016 года принял решение, об удовлетворении иска Эдиева Х. Б. о взыскании с Григоришина 230 миллионов долларов США.
Впоследствии, в октябре 2017 года решение Гудермесского суда было оставлено без изменения Апелляционным определением Верховного Суда Чеченской Республики, после чего началось исполнительное производство. В декабре 2017 года в принадлежащие Константину Григоришину квартиры и дом в Москве явились судебные приставы в сопровождении представителей Эдиева Х. Б. с целью изъять движимое имущество, находящееся в данных помещениях, а также саму недвижимость. Более того на уже арестованную в рамках уголовного дела против Григоришина К. И. недвижимость, судебными приставами были наложены повторные аресты.

Состояние 
В 2012 году журнал «Форбс» оценил его состояние в $1.2 млрд, а в 2011 году — в $1.3, в 2013 году — в $1.814 млрд).

В свою очередь украинский журнал «Фокус» в 2012 году оценил общую сумму активов предпринимателя в $ 2.019 млрд (7 место в рейтинге богатейших украинцев), в 2015 — в $920 млн (6 место).

Увлечения 
Константин Григоришин с 1993 года увлекается коллекционированием живописи, с 2004 года на постоянной основе коллекцией занимается Ольга Ващилина. К 2012 году ему принадлежало 238 работ «холст-масло» и около 500 листов графики. На сегодня часть российской часть коллекции Григоришина находится под судебным арестом..

Главное спортивное увлечение Григоришина — плавание. В 2009 году он учредил клуб плавания «Энергетический Стандарт», в котором является президентом, и одноимённую спортивную команду. В группа «Энергетический стандарт» стала меценатом Федерации плавания Украины, и к грядущему чемпионату мира учредила призовой фонд для пловцов. По состоянию на 2019 год компания занималась созданием команды пловцов Energy Standard. 

В 2018 году учредил Мировую Лигу Плавания (International Swimming League), в первом сезоне которой в составе восьми команд (4-е европейские, 4-е североамериканские) приняли участие сильнейшие пловцы мира.

В июне 2010 года Константин Григоришин стал инвестором в предстоящем сезоне играющего во второй лиге футбольного клуба «Сумы», а также оплатил его долги в размере 640 тысяч гривен. В феврале 2011 года за 10 млн грн был приобретен сумской стадион «Юбилейный», на котором играет команда.

В 2020 году выступил организатором Международного Института Политической Философии.

Личная жизнь 
Женат (жена — Наталия Якось), имеет троих детей — дочь Евгению (1988 года рождения), сыновей Ивана (1998 года рождения) и Георгия (2010 года рождения).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники факультета проблем физики и энергетики Московского физико-технического института
Кандидаты физико-математических наук
Миллиардеры Украины
Миллиардеры России
Предприниматели по алфавиту
Предприниматели Украины
Предприниматели России